Glowacki oder Głowacki ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksander Głowacki (1847–1912), polnischer Schriftsteller und Publizist, siehe Bolesław Prus
 Arkadiusz Głowacki (* 1979), polnischer Fußballspieler
 Jan Nepomucen Głowacki (1802–1847), polnischer Maler
 Janusz Głowacki (1938–2017), polnischer Schriftsteller
 Julius Glowacki (1846–1915), Botaniker
 Krzysztof Głowacki (* 1986), polnischer Boxer
 Marek Glowacki, polnischer Investor
 Piotr Głowacki (* 1980), polnischer Schauspieler 
 Ryszard Glowacki, polnischer Ringer und -trainer
 Sylvia Glowacki (1868–1916), österreichische Frauenrechtlerin
 Wojciech Bartosz Głowacki (1758–1794), polnischer Nationalheld
 Zdzisław Głowacki (1919–1987), polnischer Maler und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Glovacki
 Glowatzki
 Glowatzky
 Glowazki